Trudel ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Trudel (1813–1862), Seelsorgerin und charismatische Heilerin aus der Schweiz
 Edmond Trudel (1892–1977), kanadischer Dirigent, Pianist und Musikpädagoge
 Gabrielle Trudel (* 2003), kanadische Schauspielerin und Kinderdarstellerin
 Hans Trudel (1881–1958), Schweizer Bildhauer, Maler und Holzschneider
 Jean-Guy Trudel (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 William Joseph Trudel (1890–1968), US-amerikanischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Tabora

Siehe auch:
 Drudel